Žabari (gemeente), een gemeente in het Servische district Braničevo
Žabari (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo